Christophe Malavoy (1952-) est un acteur de cinéma et de télévision français.
Marie Malavoy (1948-) est une femme politique canadienne.